Суперкубок Англії з футболу 1985 — 63-й розіграш турніру. Матч відбувся 10 серпня 1985 року між чемпіоном Англії «Евертоном» та володарем кубка країни «Манчестер Юнайтед».

Володарем трофею вдруге поспіль і ушосте в своїй історії став «Евертон», який здобув перемогу у матчі з рахунком 2:0.

Матч

Деталі

Посилання 
Матч на mufcinfo.com  

1985
Англія
Серпень 1985
1985 в англійському спорті